Étienne Boirot
 Antoine Boirot